Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Betty Stöve che hanno battuto in finale Billie Jean King e Martina Navrátilová 6-4, 6-7, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1978